Eugénie Celine Piersma-d'Harencourt is een personage uit de Nederlandse soapserie Goudkust. De rol werd in seizoen één en twee gespeeld door actrice Truus te Selle. In seizoen zes maakte ze eenmalig haar comeback.

Levensverhaal

Eerdere leven
Eugénie hield zich al van jongs af aan bezig met dansen. Op jonge leeftijd werd ze ontdekt en niet veel later danste Eugénie op verschillende podia. Eugénie werd verliefd op Maurice d'Harencourt en trouwde met hem. Niet veel later werd zoon Tim geboren. Vlak na zijn geboorte werd Maurice uitgezonden naar oorlogsgebied. Eugénie kreeg te horen dat haar man was overleden. Maurice was alles voor haar. Eugénie verkeerde meerdere malen in depressies, omdat ze de dood van haar echtgenoot niet kon verwerken.

Elmer
Tim probeerde ervoor te zorgen dat zijn moeder een stabiel leven zou krijgen. Eugénie probeert haar oude leven beetje bij beetje weer op te pakken. Ze is erg gecharmeerd van Tims mentor Lucas Piersma, die regelmatig over de vloer komt. In diezelfde periode besluit ze het dansen weer op te pakken. Eugénie regelt een pianist, Elmer de Bock. Elmer ontdekt de dood van Maurice en Eugénie vertelt hem al snel dat ze jarenlang te kampen heeft gehad met waanideeën. Elmer is echter zelf ook niet in orde. Hij raakt geobsedeerd door Eugénie. Op een gegeven moment laat hij een labiele Eugénie geloven dat hij met Maurice kan communiceren. Eugénie is dolblij dat ze weer met haar man kan praten. Elmer brengt het verhaal echter zo dat het voor hem van belang is. Eugénie begint beetje bij beetje steeds meer afhankelijk te worden van Elmer. Lucas kan het niet goed vinden met Elmer en wantrouwt hem. Eugénie kiest zijn kant. Elmer gebruikt 'Maurice' om Lucas buiten spel te zetten. Lucas vindt het vreemd dat Eugénie de ene dag nog zijn kant kiest en de andere dag vastbesloten achter Elmer staat. Lucas schakelt de hulp in van Tim. Eugénie komt langzaam tot het besef dat ze zich heeft laten meeslepen door Elmer. Elmer vertelt namelijk dingen die nooit gebeurd zijn. Wanneer Eugénie eist dat Elmer vertrekt, slaat hij door. Eugénie wordt vastgebonden, maar wordt net op tijd gered door Lucas.

Maurice
Eugénie is Lucas eeuwig dankbaar en wil graag een vriendschap opbouwen. Tim vindt het maar niks dat Piersma met zijn moeder aan het daten is. Hij besluit een zoektocht naar zijn vader te starten. Dat blijkt moeilijker dan gedacht. Ondertussen krijgen Lucas en Eugénie een relatie, die serieuze vormen aanneemt. Tim nodigt Françoise Veeren uit. Françoise heeft net als Eugénie jarenlang op topniveau gedanst. De schok is groot wanneer Françoise vertelt dat Maurice niet dood is. Tim ontmoet zijn echte vader. Lucas en Eugénie maken trouwplannen. Wanneer de huwelijksvoltrekking plaatsvindt, tekent Maurice bezwaar aan waardoor de bruiloft moet worden afgeblazen. Lucas is razend. Wettelijk is Eugénie nog met Maurice getrouwd.

Maurice vertelt aan Eugénie dat hij ernstig ziek is en nog maar kort te leven heeft. Hij vraagt of hij de laatste weken bij zijn gezin door mag brengen. Uit medelijden geeft Eugénie hem toestemming, maar heeft al snel spijt. Maurice probeert alles naar zijn hand te zetten. Hij wil dat Tim professioneel gaat hardlopen. Maurice huurt zelfs een privétrainer voor hem. Eugénie vindt het verschrikkelijk om aan te zien hoe Tim zich tevergeefs uitslooft. Eugénie spreekt haar zorgen uit tegenover Lucas, ze hoopt dat Maurice snel doodgaat.

Maurice begint achteruit te gaan, alleen niemand lijkt dit erg te vinden. Eugénie verzorgt hem goed, maar daar blijft het ook bij. Tim is er inmiddels achter gekomen dat hij niet aan de wensen van zijn vader kan voldoen. Pieter komt met een idee; ze gaan Tims overwinning in scène zetten. Tim gaat hiermee akkoord. Maurice is dolblij, maar Tim blijkt alles in scène te hebben gezet. Maurice gaat met de dag achteruit. Dokter Harold Lohman zegt dat het einde nadert. Maurice belt Eugénie in paniek op, wanneer zij met Lucas dineert. Lucas heeft het gevoel dat hij hun relatie probeert te verstoren. Maurice heeft nog één wens voordat hij sterft; Eugénie moet voor hem dansen. Lucas vindt dit belachelijk. Eugénie besluit hieraan te voldoen. Harold helpt Maurice bij zijn euthanasie. Maurice sterft in het bijzijn van zijn vrouw en zoon.

Lucas
Met de dood van Maurice liggen voor Eugénie en Lucas alle wegen open om met elkaar te trouwen. Eugénie wil echter nog even wachten. Ze wil dat de bruiloft goed wordt georganiseerd. Lucas en Eugénie besluiten samen met Tim een rondreis te maken. In het buitenland geven ze alsnog elkaar het jawoord. Tim komt eerder terug van de reis. Bij terugkomst blijkt het Duinendaals Lyceum op zoek te zijn naar een nieuwe conrector. Lucas schat zijn kansen goed in. Hij ligt namelijk goed bij de jeugd. De tegenstander van Lucas is Johanna Körber. Johanna krijgt uiteindelijk op valse manier de conrectorspositie. De leerlingen zijn het hier niet mee eens. Onder leiding van onder anderen Tim wordt dagenlang geprotesteerd. Johanna ziet in dat ze niet goed ligt bij de kinderen en geeft zich na een aantal dagen over. Lucas wordt de nieuwe conrector.

Lyceum
Eugénie heeft jarenlang niet gewerkt omdat haar psychische toestand het niet toeliet. Nu ze met Lucas getrouwd is, voelt ze zich veiliger in de wereld. Ze besluit te solliciteren bij het Duinendaals Lyceum. Eugénie gaat samen met Emma Verkuil de dramalessen verzorgen. Aan het einde van het schooljaar moet een groot toneelstuk plaatsvinden ter afscheid van de afgestudeerden. De samenwerking tussen Emma en Eugénie is goed en ze spreken zelfs buiten hun werk af. Beiden zijn zeer geïnteresseerd in authentieke toneelstukken. Na de opvoering van het toneelstuk houden zowel Eugénie en Emma het voor gezien. Emma accepteert een baan bij De Hoge Duinen en Eugénie gaat samen met Lucas op wereldreis.

Vaarwel Tim
Het is medio 2000 wanneer Eugénie overkomt om de begrafenis van haar zoon bij te wonen. Na de fatale bomaanslag op een cruiseschip zijn vele slachtoffers gevallen, waaronder Sylvia Verweijden, Yvette van Cloppenburg en Ralph Seebregts. Eugénie ontdekt ook dat Tim biseksueel was, wanneer ze wordt voorgesteld aan zijn laatste vriend Jeroen van Cloppenburg.

Betrekkingen

Romantiek
 Maurice d'Harencourt   (weduwnaar, ...-1997) 
 Elmer de Bock   (affaire, 1996) 
 Lucas Piersma   (huwelijk geannuleerd, 1996) 
 Lucas Piersma   (getrouwd, 1997-...)

Kinderen
 Tim d'Harencourt   (zoon, met Maurice d'Harencourt) 

Personage uit Goudkust